Бре́ндель () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:

 Брендель, Альберт (1827—1895) — немецкий живописец.
 Брендель, Альфред (род. 1931) — австрийский пианист, гражданин Великобритании.
 Брендель, Виктор Александрович (1882—1969) — русский военачальник, участник Белого движения.
 Брендель, Йоахим (1921—1974) — немецкий военный лётчик, ас Второй мировой войны.
 Брендель, Кайо (1915—2007) — голландский марксист, теоретик «коммунизма рабочих советов».
 Брендель, Себастьян (род. 1988) — немецкий гребец-каноист, олимпийский чемпион 2012 года.
 Брендель, Франц (1811—1868) — немецкий музыковед и музыкальный критик.
 Брендель, Якоб (1907—1964) — немецкий борец греко-римского и вольного стилей.